Tomislav is een Zuid-Slavische voornaam, zie Tomislav (naam).
 Tomislav I (-ca. 928), eerste koning van Kroatië (ca.924-928)
 Tomislav II (1900-1948), koning van Kroatië (1941-1943) onder Italiaanse bezetting
 Tomislav van Joegoslavië (1928-2001), Joegoslavisch prins